Hamza Ali Khaled Al-Dardour (Al-Ramtha, 1991. május 12. –) jordániai válogatott labdarúgó, a szaúd-arábiai Al Khaleej csatára kölcsönben az Al-Ramtha SC-től. Nevét sok forrás hibásan „Al-Daradreh”-nek írja.

További információk 
 
 
 

1991-ben született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek